

Вибраново — село в гміні Яновець-Велькопольський Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вибраново — село в гміні Роєво Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства